Conzett ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Conzett (* 1988), Schweizer Journalistin und Autorin
 Conrad Conzett (1848–1897), Schweizer Publizist und Arbeiterführer

 Jürg Conzett (* 1956), Schweizer Bauingenieur
 Nico Conzett (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Sally Conzett (* um 1940), Schweizer Badmintonspielerin
 Verena Conzett-Knecht (1861–1947), Schweizer Frauenrechtlerin